Алмало — село в Кумторкалинском районе Дагестана.

Образует муниципальное образование село Алмало со статусом сельского поселения как единственный населённый пункт в его составе.

Географическое положение 
Расположено в 26 км к северо-западу от города Махачкала, в селе станция Алмало Северо-кавказской железной дороги.

В 1,5 км (по прямой), в месте пересечения канала имени Октябрьской революции  с автомобильной дорогой «трасса Кавказ — Алмало», находился упразднённый населённый пункт Будка КОРа.

История 
Начало селу положило строительство в 1897 году одноимённой станции. Первоначально на станции жили в основном русские, после землетрясения 1970 года в село переселяют кумыков из разрушенных сел района.

Население 

Аварцы — 53 %, кумыки — 47 % на 2010 год.

Транспорт 
С федеральной автотрассы Кавказ на Алмало идёт региональная автодорога.

Примечания 

Населённые пункты Кумторкалинского района
Муниципальные образования Кумторкалинского района
Сельские поселения Дагестана